El término Castillo de Trigueros puede referirse a distintos lugares:

Castillo en la ciudad de Trigueros, Provincia de Huelva
Castillo de Trigueros del Valle en Valladolid